Songhyeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songhyeon-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Songhyeon-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,